Tomșani peut désigner différentes localités de Roumanie :
 Tomșani, une commune du județ de Prahova
 Tomșani, une commune du județ de Vâlcea
 Tomșani, un village de la commune de Costeștii din Vale, dans le județ de Dâmbovița